

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 8, w tym 7 podstawowych 
 Łęka – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Łęka – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy 
 Łęka – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Łęka – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek 
 Łęka – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Korzenna 
 Łęka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Stanisławów 
 Łęka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Nowy Korczyn 
 Łęka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kościelec

Zobacz też 
 Dębowa Łęka, Łęka Mała, Łęka Mroczeńska, Łęka Opatowska, Łęka Siedlecka, Łęka Szczucińska, Łęka Wielka, Łęka Żabiecka, Łęka-Kolonia